Hide and Seek kan syfta på:

 Hide and Seek (film) – en film från 2005 med bland andra Robert De Niro
 Hide and Seek (musikalbum) – ett musikalbum från 2012 av The Birthday Massacre